Grein ist ein Ortsname:
 Grein,  Stadtgemeinde im Unteren Mühlviertel im Bezirk Perg, Oberösterreich
 Grein (Neckarsteinach), ein Stadtteil von Neckarsteinach im Kreis Bergstraße, Hessen

Grein ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Grein, deutsche Fußballspielerin
 André Grein (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Armin Grein (* 1939), seit 1994 Bundesvorsitzender der Freien Wähler in Deutschland 
 Brigitte Pulley-Grein (* 1945), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Caspar Arnold Grein (1764–1835), deutscher Maler
 Christian Wilhelm Michael Grein (1825–1877), deutscher Anglist
 Eberhard Grein (* 1959), deutscher Offizier und Wirtschaftswissenschaftler
 Eva-Maria Grein von Friedl (* 1980), deutsche Schauspielerin
 Florian Grein (* 1983), österreichischer Footballspieler
 Franz Grein (1858–1925), steirischer Steinmetzmeister der Marmor-, Granit- und Syenit-Industrie in Graz, Steiermark
 Gerd J. Grein (* 1944), deutscher Volkskundler und Museumsleiter
 Heinrich Grein (1882–1952), deutscher Sozialist und Reformpädagoge
 Jacob Grein, Abgeordneter
 Karl Grein (1881–1957), evangelischer Theologe
 Oliver Grein (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Philipp Grein (* 1988), österreichischer Künstler und Unternehmer
 Walter Grein (* 1927), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Grain
 Krein
 Krain
 Crain